Perham kan syfta på:

 Perham, Maine – en ort i Maine, USA 
 Perham, Minnesota – en ort i Minnesota, USA

Se även 
 Perham Down – en ort i Wiltshire, England